Kuçovë (district), een district in de Albanese prefectuur Berat
Kuçovë (stad), de hoofdstad van dat district